Турнир по футболу на III летней рабочей Олимпиаде в Антверпене проходил с 29 июля по 1 августа 1937 года.

Победителем турнира впервые стал представитель СССР — футбольный клуб «Спартак» Москва.

Организация и проведение турнира 
В турнире участвовали представители 12 стран

Фаворитами соревнований являлись впервые допущенные к участию в рабочих олимпиадах представители прокоммунистического Красного спортивного интернационала — команды СССР и республиканской Испании. Представляющий Советский Союз московский «Спартак» получил это право благодаря победе над сборной Басконии во время её турне по СССР (6:2); его состав был практически идентичен победному в том матче. Испанским представителем выступала сборная Каталонии, имевшая в составе ряд футболистов, выступавших на топ-уровне национального первенства. Также к фаворитам причислялась и сборная Норвегии, традиционно имевшая развитый рабочий спорт и команду, сопоставимую по силе с национальной сборной, в те годы весьма заметной в Европе. Победители прошлых игр — сборные Австрии и Германии — отсутствовали на турнире ввиду запрета в этих странах рабочего спорта.

Ход турнира

Регламент 
Турнир проходил по «олимпийской» системе. Команды, выбывшие в первом раунде, участвовали в «утешительном» турнире.

В случае ничьей в основное время назначалось дополнительное — 2 тайма по 15 минут. Если победитель по его итогам не был выявлен, он определялся по жребию.

Календарь турнира был составлен беспрецедентно жестко — команды проводили матчи ежедневно; при этом любые замены были строго запрещены и в заявке было всего 15 футболистов. Финалисты турнира, проведшие максимальное число игр (по 4), были поставлены в тяжелейшие условия. Но если норвежцы обошлись всего двумя локальными заменами в четвертьфинале, то для советской команды, никогда не игравшей соревновательные кубковые матчи в таком режиме, это обернулось сложнейшими кадровыми проблемами, создававшими в каждой игре трудности большие, нежели действия соперников — большинство матчей спартаковцы заканчивали в меньшинстве, получавшие даже незначительные повреждения футболисты не успевали восстановиться и встать в строй к следующей игре и т. д. Дошло до того, что пришлось выходить на поле самому Н. Старостину и привлекать для пополнения команды игравших ранее в футбол участников советской делегации в других видах спорта.

Турнирная сетка

Матчи 
1/8 финала

В матчах первого круга фавориты подтвердили свой статус, разгромив соперников в матчах, буквально копирующих друг друга: мощное начало и, как результат командных усилий, пять мячей подряд, забитых центрфорвардами ещё до перерыва. После перерыва — снижение интенсивности и экономия сил с прицелом на будущие матчи. Сумбурно и тактически несколько наивно, но быстро и остро игравшие французы обыграли чётко расставленных по системе «дубль-вэ», но медлительных англичан. Швейцарцы оказались удачливее финнов в овертайме.

1/4 финала

Также уверенно провели свои матчи фавориты и во втором круге. Сделавшие две замены норвежцы академично решили свои проблемы уже в первом тайме. Матч советских футболистов с французами был более темпераментным: забив уже на 7 минуте гол, Семёнов вскоре получил травму (растяжение связок) и покинул поле. В последовавшей открытой игре среди града голов советской сборной французы также однажды, по отзывам прессы, бурно праздновали успех. Игравшие в стиле сборной Басконии каталонцы — выдвинутые стремительные края, мощный активный центрфорвард и быстрое движение мяча продольными длинными передачами — уверенно обыграли хозяев (от разгрома бельгийцев спасли удачно игравшие защита и вратарь). Команда из Чехословакии, легко в своем первом матче обыграв голландцев, также вышла в полуфинал.

1/2 финала

В полуфинале сборная Норвегии вновь достаточно уверенно обыграла смотревшихся в этом матче медлительными представителей Чехословакии. Перед матчем с каталонцами советские футболисты начали испытывать кадровый дефицит: к выбывшим из строя Михайлову (сразу по приезде во Францию) и Семёнову добавился капитан команды Александр Старостин, заболевший ангиной. В самой игре имеющие больший соревновательный опыт спартаковцы поначалу уверенно переигрывали соперников и повели в середине первого тайма после удара Глазкова. Но затем случившиеся травмы Шиловского и Степанова оставили команду фактически вдевятером и ей пришлось оттянуться к своим воротам и сдерживать становящиеся все более опасными атаки почувствовавшего слабину и поймавшего кураж соперника. Впереди практически в одиночку неплохо действовал Федотов, но он не мог получить достаточную поддержку от партнеров. За 20 минут до конца ему все же удалось самому пройти с мячом через все поле, мастерски обыграть защиту и вратаря и забить гол, который спартаковский патриарх Н. П. Старостин считал одним из важнейших в клубной истории и вспоминал с восхищением и благодарностью и сразу после турнира, и десятилетия спустя. Этот гол принес победу «Спартаку» в этом драматичном матче, несмотря на то, что почти сразу каталонцы отквитали один гол красивым ударом в падении головой и оставшиеся десять минут яростно штурмовали ворота Акимова.

Матч за III место

Финал 
Лишившись в полуфинале ещё двух игроков, перед финальным матчем спартаковская команда располагала всего девятью футболистами. Десятым стал бывший в этой поездке руководителем команды Н.Старостин (он уже сыграл один матч на турнире с французами), оставшееся место было предложено занять игроку харьковского «Спартака» Михаилу Дмитриеву (будучи, как многие футболисты в те годы, мультиспортсменом, он два раза поднимался на этой Олимпиаде на пьедестал почёта в соревнованиях по гимнастике). Интересно, что некоторые участники Олимпиады и очевидцы событий с разных стран позднее неоднократно тиражировали анекдот о том, что двух недостающих игроков спартаковцы привезли самолётом прямо из Москвы накануне матча в обход регламента.

Сам матч, несмотря на некоторую мозаичность состава спартаковцев, они контролировали достаточно уверенно — советские команды уже встречались с норвежцами ранее и были с ними знакомы. Плотная персональная опека и четкая игра в обороне (чем славился «Спартак» в те времена) свели шансы соперников к минимуму. В нападении многое решили больший соревновательный опыт и индивидуальное мастерство советских футболистов. На 16 минуте Александр Старостин и Федотов остроумно разыграли штрафной в обход выстроенной норвежцами стенки и Федотов неотразимо пробил с левого края из-под сразу трёх набегающих защитников. На 76 минуте Глазков пропустил П.Старостину идущий на него мяч, дезориентировав защитников, и тот в борьбе сильным ударом забил второй гол. «Спартак» стал победителем турнира.

Галерея

Утешительный турнир

Итоговое положение команд

Призёры

Примечания

Литература

Ccылки 
 arbeiterfussball.de
 «Gazet van Antwerpen» за 29 июля — 2 августа 1937 — krantenarchief.concentra.be (архив бельгийской периодики)
 «L’Auto» (Париж) за 5 августа 1937 — gallica.bnf.fr (архив французской периодики)
 «Arbeiderbladet» (Осло) за 29 июля — 2 августа 1937 — nb.no (архив норвежской периодики)

1937 год в футболе
Рабочие Олимпиады
Июль 1937 года
Август 1937 года
Спорт в Бельгии в 1937 году
Международные спортивные соревнования в Антверпене